Het World Port Tournament 2017 was de 16e editie van dit tweejaarlijkse honkbaltoernooi dat door de Stichting Rotterdam Baseball werd georganiseerd in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam.

De editie van 2017 werd gehouden van 1 tot en met 9 juli. De vijf deelnemers van 2015 deden allen weer mee. Zij kwamen eenmaal tegen elkaar uit, waarna alle teams zich plaatsten voor de play-offs. Titelhouder Cuba behaalde in de groepsfase de eerste plek, maar eindigde als laatste nadat ze alle play-offwedstrijden verloren. Taiwan behaalde hun tweede toernooizege door in de finale van Japan te winnen.

Deelnemende teams 
Aan het World Port Tournament deden in 2017 drie landen uit de top-5 van de wereldranglijst mee. Dezelfde landen als in 2015 namen deel: Cuba, Curaçao, Japan, Nederland en Taiwan. Oorspronkelijk zou Zuid-Korea hun debuut maken, maar zij trokken zich twee maanden voor het toernooi terug en werden vervangen door Taiwan.

Groepsfase

Eindstand

Wedstrijden 
Alle teams speelden eenmaal tegen elkaar, tussen 1 en 5 juli.

Play-offs

Wedstrijdschema

Wedstrijden

Eindstand 

Honkbal in 2017
World Port Tournament